Tolmatschow () ist der Familienname folgender Personen:
 Oleg Wassiljewitsch Tolmatschow (1919–2008), russischer Eishockeyspieler
 Wiktor Jegorowitsch Tolmatschow (1939–2017), russischer Eishockeytorwart
 Tolmatschowa-Schwestern (* 1997), russische Sängerinnen